Amedeo Nazzari (1907-1979), acteur italien ;
  (1958-), actrice italienne, fille de Amedeo.

Patronyme italien